

Трояновиці — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Трояновиці — село в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства